Il doppio del torneo di tennis Tianyoude Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chin-Wei Chan e Sheng-Nan Sun che hanno battuto in finale Chang Liu e Yi-Miao Zhou 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chin-Wei Chan /  Sheng-Nan Sun (Campionesse)
 Han Xinyun /  Shu-Ying Hsieh (semifinali)

 Chang Liu /  Yi-Miao Zhou (finale)
 So-Ra Lee /  Hao Chen Tang (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tianyoude Cup 2013